Amoebozoa či česky měňavkovci je jedna z šesti skupin, na něž se dělí doména Eukaryota (jaderní). Počtem druhů jde o nejméně početnou skupinu. Je pojmenovaná podle toho, že se k ní řadí velké množství organismů amébovitého (měňavkovitého) typu.

Popis 
Pro Amoebozoa jsou typické panožky, tedy organely pohybu. Ten je způsobován v podstatě polymerizací a depolymerizací aktinu. Panožky jsou vždy lobopodiového či filopodiového typu, nikdy však nejde o axopodie ani typické retikulopodie.

Pokud tyto organismy mají mitochondrie, pak vždy s tubulárními kristami. Jedna ze skupin však mitochondrie druhotně ztratila.

Je pravděpodobné, že společný předek Amoebozoa měl jeden bičík; proti tomu však mluví skutečnost, že většina měňavkovců má dnes bičíky dva.

Na povrchu bývají kryty šupinami či schránkou, které zvyšují jejich odolnost.

Klasifikace 
Amoebozoa v současném pojetí byli vyčleněni od ostatních měňavkovitých eukaryot teprve na konci 20. století. Brzy poté však byli protistology uznáni jako jedna ze základních superskupin domény Eukarya.

První komplexnější fylogenetické systémy podložené molekulárními daty navrhli Thomas Cavalier-Smith a Alexej V. Smirnov. Druhý systém brzy získal podporu a stal se, zejména pro nebičíkaté měňavkovce, standardem přebíraným i jinými systémy.

Moderní systém 
Dlouho zůstávalo nevyjasněné postavení skupiny Breviata a jejich příslušnost k měňavkovcům. Některé molekulární fylogenetické studie vyčleňují Breviata spolu se sesterskou Subulatomonas a několika environmentálními vzorky do společné skupiny mimo Amoebozoa, a to buď jako bazální klad opisthokont, nebo bazální klad apusozoí nebo jako samostatný základní klad eukaryot. V moderních systémech již Breviata prokazatelně nefigurují jako součást Amoebozoa, neboť byli přesunuti do sesterské skupiny Obazoa.

V r. 2011 byla vydána revidovaná klasifikace, na které spolupracovali autoři předchozích systémů. Systém navázal na systém eukaryot dle Thomase Cavaliera-Smithe, bere tedy Amoebozoa jako kmen. Na stejném principu je založen i zatím poslední kompletní systém z roku 2016. Zmiňuje i aktuální změny vyvolané souběžně vydanými fylogenetickými analýzami, s jejich zohledněním vypadá následovně (české názvy doplněny podle BioLib):

 Podkmen LOBOSA  (P)
 Nadtřída Cutosa 
 Třída Cutosea 
 Řád Squamocutida 
 Čeleď Squamamoebidae  (Squamamoeba)
 Čeleď Sapocribridae  (Sapocribrum)
 Nadtřída Glycopoda  (P)
 Třída Tubulinea  (syn. Lobosea ) – lalokonozí
 Podtřída Neolobosia 
 Nadřád Eulobosia 
 Řád Euamoebida 
 Podřád Amoebina 
 Čeleď Amoebidae (Ehrenberg, 1838)  (Amoeba, Chaos, Polychaos, Parachaos, Trichamoeba, Deuteramoeba, Hydramoeba)
 Čeleď Hartmannellidae (P)  (Cashia, Copromyxa, Copromyxella, Glaeseria, Hartmannella, Ptolemeba, Saccamoeba)
 Čeleď Nolandellidae  (syn. Nolandellidae ) (Nolandella)
 Podřád Nolandina 
 Čeleď Nolandellidae  (Nolandella)
 Řád Arcellinida  – krytenky
 Podřád Arcellina  (P)
 Čeleď Arcellidae  (Arcella, Pyxidicula, Antarcella)
 Čeleď Microchlamyiidae  (Microchlamys, Spumochlamys)
 Čeleď Microcoryciidae  (Amphizonella, Microcorycia, Diplochlamys, Parmulina, Zonomyxa, Penardochlamys)
 Čeleď Netzeliidae  (Netzelia);
 Podřád Difflugiina 
 Čeleď Centropyxidae  (Centropyxis, Proplagiopyxis, Centropyxiella)
 Čeleď Difflugiidae  (Difflugia, Swabia, Pentagonia, Maghrebia, Zivkovicia, Lagenodifflugia, Pontigulasia, Cucurbitella, Suiadifflugia, Sexangularia)
 Čeleď Distomatopyxidae  (Distomatopyxis)
 Čeleď Heleoperidae  (Awerintzewia, Heleopera)
 Čeleď Hyalospheniidae  (Hyalosphenia, Leptochlamys)
 Čeleď Lamtopyxidae  (Lamtopyxis)
 Čeleď Lesquereusiidae  (Lesquereusia, Microquadrula, Pomoriella, Quadrulella)
 Čeleď Nebelidae  (P) (Physochila, Argynnia, Nebela, Alocodera, Schoenbornia, Certesella, Cornutheca, Gibbocarina, Longinebela, Mrabella, Padaungiella, Planocarina, Porosia, Quadrulella, Apodera)
 Čeleď Paraquadrulidae  (Paraquadrula, Lamtoquadrula)
 Čeleď Plagiopyxidae  (Bullinularia, Geoplagiopyxis, Protoplagiopyxis, Paracentropyxis, Plagiopyxis, Hoogenradia, Planhoogenradia)
 Čeleď Trigonopyxidae  (Trigonopyxis, Cornuapyxis, Cyclopyxis, Geopyxella, Ellipsopyxis, Ellipsopyxella)
 Podřád Phryganellina 
 Čeleď Cryptodifflugiidae  (Cryptodifflugia, Meisterfeldia, Wailesella)
 Čeleď Phryganellidae  (Phryganella)
 Nadřád Trichosia 
 Řád Trichosida 
 Čeleď Trichosphaeriidae  (Trichosphaerium, Pontifex, Atrichosa)
 Podtřída Leptomyxia 
 Řád Leptomyxida 
 Čeleď Leptomyxidae (P)  (Leptomyxa, Rhizamoeba)
 Čeleď Flabellulidae  (Flabellula, Paraflabellula)
 Čeleď Gephyramoebidae  (Gephyramoeba)
 Podtřída Echinamoebia 
 Řád Echinamoebida 
 Čeleď Echinamoebidae  (Echinamoeba, Micriamoeba)
 Čeleď Vermamoebidae  (Vermamoeba)
 Třída Discosea 
 Řád Glycostylida 
 Podřád Vannellina 
 Čeleď Vannellidae  (Vannella, Clydonella, Lingulamoeba, Ripella, Paravannella, Pessonella)
 Podřád Dactylopodina 
 Čeleď Paramoebidae  (Paramoeba, Cunea, Pseudoparamoeba, Janickina, Korotnevella)
 Čeleď Vexilliferidae  (Vexillifera)
 Podřád Stygamoebina 
 Čeleď Stygamoebidae  (Stygamoeba)
 Řád Dermamoebida 
 Čeleď Dermamoebidae  (Dermamoeba, Paradermamoeba)
 Čeleď Mayorellidae  (Mayorella)
 Řád Thecamoebida 
 Čeleď Thecamoebidae  (Thecamoeba, Pseudothecamoeba, Thecochaos, Vermistella)
 Čeleď Stenamoebidae  (Sappinia, Stenamoeba)
 Řád Centramoebida 
 Čeleď Acanthamoebidae  (Acanthamoeba, Dracoamoeba, Luapeleamoeba, Protacanthamoeba, Vacuolamoeba)
 Čeleď Balamuthiidae  (Balamuthia)
 Čeleď Goceviidae  (Gocevia, Paragocevia, Endostelium)
 Čeleď Pellitidae  (Pellita)
 Řád Himatismenida 
 Podřád Tectiferina 
 Čeleď Cochliopodiidae (P)  (Cochliopodium, Coenopodium, Ovalopodium)
 Podřád Parvamoebina 
 Čeleď Parvamoebidae  (Parvamoeba)
 Podkmen CONOSA 
 Infrakmen Semiconosia  (P)
 Nadtřída Variosia 
 Třída Variosea 
 Řád Holomastigida 
 Čeleď Multiciliidae  (Multicilia)
 Řád Phalansteriida 
 Čeleď Phalansteriidae  (Phalansterium)
 Čeleď Dictyamoebidae  (Dictyamoeba)
 Čeleď Arboramoebidae  (Arboramoeba)
 Čeleď Schizoplasmodiidae  (Schizoplasmodium, Nematostelium, Ceratiomyxella)
 Čeleď Rhizomonadidae  (Rhizomonas)
 Čeleď Rigidomastigidae  (Rigidimastix)
 Čeleď Trichonemidae  (Trichonemum, Mitophora)
 Řád Artodiscida 
 Čeleď Artodiscidae  (Artodiscus, Tetracilia)
 Řád Varipodida 
 Čeleď Filamoebidae  (Filamoeba, Heliamoeba)
 Čeleď Flamellidae  (Flamella, Telaepolella)
 Řád Protostelida  (=Protosteliida)
 Čeleď Protosteliidae  (Protostelium, Planoprotostelium)
 Čeleď Soliformovidae  (Soliformovum, Grellamoeba)
 Čeleď Acramoebidae  (Acramoeba)
 Řád Ramamoebida 
 Čeleď Cavosteliidae  (Cavostelium, Schizoplasmodiopsis, Tychosporium)
 Čeleď Angulamoebidae  (Angulamoeba)
 Čeleď Ischnamoebidae  (Ischnamoeba, Darbyshirella)
 Nadtřída Mycetozoa  (=Eumycetozoa) – hlenky (bez protostelid)
 Třída Stelamoebea 
 Podtřída Exosporeae  (syn. Ceratiomyxomycetidae )
 Řád Protosporangida 
 Čeleď Protosporangiidae  (Protosporangium, Clastostelium)
 Řád Ceratiomyxida  (Ceratiomyxa)
 Podtřída Dictyostelia  (nepřirozené tradiční rody Acytostelium, Dictyostelium, Polysphondylium)
 Řád Dictyostelida  – diktyostelidy
 Podtřída Myxogastria  (syn. Myxomycetes ) (=Myxogastrea =Myxomycetes)
 Nadřád Lucisporidia 
 Řád Liceida  (Licea, Cribraria, Lindbladia, Reticularia)
 Řád Trichiida  (Trichia, Arcyria, Minakatella, Dianema)
 Nadřád Columellidia 
 Řád Echinosteliida  (Echinostelium, Clastoderma)
 Řád Fuscisporida  (Lamproderma, Stemonitis, Amaurochaete, Badhamia, Physarum)
 Infrakmen Archamoebae  – panoženky
 Třída Archamoebea 
 Řád Mastigamoebida 
 Čeleď Mastigamoebidae (P)  (Dinamoeba, Mastigamoeba, Mastigina, Phreatamoeba)
 Čeleď Endolimacidae  (Endolimax, Iodamoeba, Endamoeba)
 Řád Pelobiontida 
 Čeleď Pelomyxidae  (Pelomyxa, Mastigella)
 Čeleď Tricholimacidae  (Tricholimax)
 Řád Rhizomastigida 
 Čeleď Rhizomastigidae  (Rhizomastix)
 Řád Entamoebida 
 Čeleď Entamoebidae 
 Amoebozoa incertae sedis:
 Čeleď Stereomyxidae  (Stereomyxa, Corallomyxa)

Výše uváděný systém byl publikován s tím, že zdaleka není potvrzena holofyletičnost jednotlivých taxonů. Ty nejproblematičtější taxony jsou označeny symbolem (P), značícím velkou pravděpodobnost nepřirozenosti (parafyletičnost či dokonce polyfyletičnost skupiny) – poznámky a reference za tímto symbolem uvádějí důvody. Za dostatečně prokázanou lze považovat holofyletičnost pouze tří skupin vyšší úrovně než řád, a sice Tubulinea, Archamoebea a Myxogastrea, s menší jistotou pak i u (Eu)mycetozoa (s tím, že není jasné, zda některé rody z původních protostelidních hlenek do ní nadále přirozeně spadají; většina byla přesunuta do Variosea).

Jak ukazuje rychlý vývoj klasifikace i fylogenetické analýzy zmíněné v následujícím oddílu, systematika měňavkovců nadále není ustálená a lze očekávat její další změny, zejména spojené s upřesňováním příbuzenských vztahů a s tím spojeným vylučováním nepřirozených taxonů, ale i s objevy dalších rodů.

Fylogenetický strom 
Pokrok ve vyjasňování vnitřních příbuzenských vztahů měňavkovců přinesla fylogenetická studie z r. 2017, na které se podíleli i čeští vědci. Potvrdila, že Breviata patří do širší přirozené sesterské skupiny k měňavkovcům zvané Obazoa (zahrnující také apusomonády a Opisthokonta), jakož i nepřirozenost podříše/podkmene Lobosa. Bazální větvení Amoebozoa podle ní probíhá mezi Discosea a skupinou nazvanou Tevosa, zahrnující Conosa a z původních Lobosa lalokonohá Tubulinea a již dříve nově identifikovanou skupinu Cutosea, tentokrát však v postavení sesterské skupiny k Conosa. V Conosa se bazálně odvětvují Variosea, zatímco pravé hlenky a panoženky vycházejí jako sesterské skupiny. Studie upřesnila i vnitřní vztahy v kladech Discosea a Tubulinea.

Aktuální představy (k r. 2019) zobrazuje následující fylogenetický strom:

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 

 
Eukaryota